Эдуард Юганович (Иоганович, Романович) Тяхе (1922—2004) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), лишён всех званий и наград в связи с осуждением.

Биография 
Эдуард Тяхе родился в деревне Сели (ныне уезд Рапламаа в Эстонии); по другим данным — в деревне Курлия, расположенной неподалёку от села Рапля Харнемского уезда Эстонии (ныне уезд Харьюмаа в Эстонии). 2 июля 1941 года он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Таллинским городским военным комиссариатом.

С 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Первоначально воевал на Калининском фронте, с 13 октября 1943 года — на 2-м Прибалтийском фронте, с 8 февраля 1944 года — на Ленинградском фронте. К сентябрю 1944 года сержант Тяхе был командиром отделения 1-й роты 925-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии 8-й армии. Отличился при освобождении острова Муху.

29 сентября 1944 года на катерах головная группа, возглавляемая лейтенантом Соо, в состав которой входили Тяхе и его друг Николай Матяшин, переправилась через водную преграду и высадилась на острове в 19 часов 30 минут. Тяхе получил приказ: водрузить красное знамя на здании пристани. Выполняя приказ, он уничтожил пулемётный расчёт и несколько вражеских автоматчиков, а затем водрузил флаг. Вскоре посёлок Куйвасту на острове был очищен и бойцы достигли дамбы, соединявшей остров Муху с островом Сааремаа, которую немецкие войска взорвали при отступлении. Всего же в бою Тяхе уничтожил до 20 вражеских солдат.

За бросок на остров Муху Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенант Альберт Репсон, сержант Эдуард Тяхе и красноармеец Николай Матяшин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Тяхе получил звезду Героя за номером 4554. Награды были торжественно вручены в присутствии личного состава Эстонского корпуса Красной Армии, его командира генерала Лембита Пэрна и первого эстонца — Героя Советского Союза Арнольда Мери.

После освобождения острова Муху участвовал в освобождении острова Сааремаа, где отличился в боях на полуострове Сырве и был награждён Орденом Отечественной войны II степени(лишён 02.01.1952).

После окончания войны Тяхе работал в милиции в Вильяндиском районе, участвовал в операциях против «лесных братьев».

31 декабря 1950 года, вернувшись со своей женой с новогоднего праздника, поссорился с ней дома и застрелил её из своего револьвера. По словам одного его старого знакомого, Тяхе в трезвом виде был хорошим человеком, но пьяным как будто сходил с ума.

За убийство Тяхе был осуждён 13 апреля 1951 года судом города Пыльтсамаа к 11 годам лишения свободы. 2 января 1952 года Указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишён всех званий и наград. Наказание отбывал в Силламяэ, участвовал в строительстве шахт и добыче урана. В радиоактивно заражённых местах каждый день считался за два и поэтому он освободился гораздо раньше.

От первого брака Тяхе имел сына, но с ним не общался. После освобождения женился вторично, по состоянию на 2001 год был женат.

По архивным данным, после отбытия наказания он вернулся в Эстонскую ССР и жил в посёлке Кохила Раплаского района, не давая о себе знать своим однополчанам. 11 марта 1985 года он был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Умер 18 июля 2004 года. Похоронен 23 июля 2004 года на кладбище посёлка Хагери.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Лишённые звания Героя Советского Союза
Убийцы СССР
Женоубийцы
Лишённые ордена Ленина